est une expression anglo-saxone signifiant « encore en train d'attendre ». Elle peut faire référence à :

 Still Waiting, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Still Waiting, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Still Waiting..., film de  sorti le .

Voir aussi